Ранчо де ла Уерта има више значења:

 Ранчо де ла Уерта (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо де ла Уерта (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику